Морис Фицджеральд (; 1 марта 1887 — 4 февраля 1922) — ирландский аристократ, 6-й герцог Лейнстер (1893—1922), пэр Ирландии.

Его титулы: 6-й герцог Лейнстер (с 1893), 6-й маркиз Килдэр (с 1893), 11-й барон Оффали (с 1893), 25-й граф Килдэр (с 1893), 6-й граф Оффали (с 1893), 6-й виконт Лейнстер из Таплоу (графство Бакингемшир) (с 1893) и 3-й барон Килдэр из Килдэра (графство Килдэр) (с 1893).

Биография 
Родился 1 марта 1887 года в замке Килкея, родовом замке семьи Фицджеральд. Старший сын Джеральда Фицджеральда, 5-го герцога Лейнстера (1851—1893), и леди Гермионы Вильгельмины Данкмоб (1864—1895), дочери 1-го графа Февершема.

1 декабря 1893 года после смерти своего 42-летнего отца, Джеральда Фицджеральда, 5-го герцога Лейнстера, от тифа, шестилетний Морис унаследовал титул и имения герцогов Лейнстер. Его мать скончалась от туберкулеза в 1895 году в возрасте 40 лет.

Морис Фицджеральд получил образование в Итонском колледже.

Семья 
У Мориса была старшая сестра и два младших брата:

 Сестра (1885 — 5 февраля 1886)
 Лорд Десмонд Фицджеральд (1888—1916), майор, погиб во время Первой мировой войны, не женат и бездетен
 Эдвард Фицджеральд, 7-й герцог Лейнстер (1892—1976), возможно, что его биологическим отцом был Хьюго Ричард Чартерис, 11-й граф Уэмисс.

Потеря владений 
Во время несовершеннолетия Мориса Фицджеральдаф все крупные имения его семьи в графстве Килдэр были проданы в ноябре 1903 года его опекунами. Их купили 506 арендаторов благодаря деятельности ирландской земельной комиссии. Некоторые из этих земель имели наследственных арендаторов ещё со времен Нормандского вторжения в Ирландию в 1171 году. 45 000 акров земли были проданы за 766 000 фунтов стерлингов на то время, но это должно было покрыть долги, которые составили более 272 000 фунтов стерлингов, которые появились ещё при жизни 4-го герцога Лейнстера.

Психическая болезнь и смерть 
Морис Фицджеральд, 6-й герцог Лейнстер, как писала тогдашняя пресса, мало был известен среди аристократов Великобритании и Лондона в частности. Писали, что это связано со способом его жизни, он мол сторонится мира и общения, любит одиночество и здоровый образ жизни. На самом же деле, молодой герцог был тогда пациентом больницы «Крейг-хаус Хоспитал» (англ. — Craig House Hospital) — психиатрического заведения в Эдинбурге, Мидлотиан, Шотландия. Там он жил в своей собственной вилле, на которой присутствовал дворецкий, с 1907 до своей смерти в 1922 году.

С 1908 года до самой смерти Джон Дональд Поллок был его личным врачом и доверенным лицом.

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 Ducal House of Leinster
 Maurice FitzGerald, 6th Duke of Leinster

Морис
06
25
Выпускники Итона